Уа́йлдмэн () — английская фамилия. Известные носители:

 Уайлдмэн, Герберт (1912—1989) — американский ватерполист, выступавший на позиции вратаря.
 Уайлдмэн, Марк (род. 1936) — английский профессиональный игрок в снукер и английский бильярд.